Bruce Phillips – giocatore di football australiano (2 maggio 1929-18 ottobre 2014)
Bruce Phillips – giornalista e funzionario statale canadese, all'anagrafe James Bruce Ross Phillips (6 giugno 1930 – 6 dicembre 2014)